АПУ — акронім, що може позначати:
 Адміністрація Президента України
 Аграрна партія України
 Архітектурна палата України
 Аудиторська палата України
 Асоціація правників України
 Асоціація психіатрів України
 Асоціація продюсерів України